Rendon peut désigner :

Personnalités 

 Fernando Vallejo Rendón (1942) : écrivain mexicain d'origine colombienne ;
 Guillermo Rendón : réalisateur ;
 James Rendón : athlète colombien ;
 Joel Rendón (1967-) : artiste, sculpteur et graveur mexicain :;
 John Toro Rendón (1958) : arbitre colombien ;
 Juan Pablo Rendón (1989) : coureur cycliste colombien ;
 Liliana Rendón Roldán : femme politique colombienne, députée ;
 Luis Albeiro Cortés Rendón : évêque colombien ;

Toponymes

Rendon, census-designated place de l’État du Texas.

Rendón : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme